Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Ліза Реймонд і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Олена Лиховцева з рахунком 7–5, 3–6, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

парний
Тур WTA 2001